Роговой — фамилия и топоним:

Топоним 
 Роговой — хутор, Яковлевский район, Белгородская область.
 Роговой — посёлок, Георгиевский район, Ставропольский край.

Фамилия 
 Роговой, Василий Васильевич (род. 1953) — украинский экономист и политический деятель. Министр экономики Украины (1998—1999, 2000—2001), вице-премьер-министр Украины (2001—2002).
 Роговой, Владимир Абрамович (1923—1983) — российский кинематографист.
 Роговой, Дмитрий Фёдорович — Герой Социалистического Труда.
 Роговой, Кузьма Филиппович (1904—1975) — Герой Социалистического Труда.
 Роговой, Павел Прокофьевич (1895—1985) — белорусский почвовед, академик АН БССР.
 Роговой, Феодосий Кириллович (1925—1992) — советский писатель.

См. также 
 Роговая
 Роговик (значения)
 Роговое
 Роговский